Бухгалтерський облік основних засобів повинен забезпечити правильне документальне оформлення та своєчасне відображення в облікових регістрах надходження, переміщення всередині установи, вибуття з установи основних засобів та надання повних і об'єктивних даних для здійснення контролю за збереженням та правильним використанням кожного об'єкта.

Надходження основних засобів супроводжується відкриттям інвентарних карток їх обліку, присвоєнням їм інвентарних номерів та проведенням необхідних записів у регістрах аналітичного обліку.

У бухгалтерському обліку бюджетних установ вартість, за якою відображаються основні засоби, розподіляється на балансову, первісну та відновлювальну.

Балансова вартість — це вартість, за якою основні засоби включаються до Балансу після вирахування суми нарахованого зносу.

Первісна вартість — це вартість, що історично склалася, тобто собівартість за фактичними витратами на придбання основних засобів, їх спорудження та виготовлення.

Первісна вартість об’єкта ОЗ складається з таких витрат (п. 8 П(С)БО 7):

 суми, що сплачують постачальникам активів і підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);
 реєстраційні збори, державне мито й аналогічні платежі, що здійснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт ОЗ;
 суми ввізного мита;
 суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) ОЗ (якщо вони не відшкодовуються підприємству/установі);
 витрати зі страхування ризиків доставки ОЗ;
 витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження ОЗ;
 інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням ОЗ до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.
Первісна вартість об'єктів основних засобів, зобов'язання за які визначені загальною сумою, визначається розподілом цієї суми пропорційно до справедливої вартості окремого об'єкта основних засобів.

Первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює їх справедливій вартості на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених пунктом 8 Положення (стандарту) 7.  Первісною вартістю основних засобів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість з урахуванням витрат, передбачених пунктом 8 Положення (стандарту) 7.

Первісна вартість об'єктів, переведених до основних засобів з оборотних активів, товарів, готової продукції тощо дорівнює її собівартості, яка визначається згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» та 16 «Витрати».

Первісна вартість об'єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об'єкт, дорівнює залишковій вартості переданого об'єкта основних засобів. Якщо залишкова вартість переданого об'єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю об'єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об'єкт, є справедлива вартість переданого об'єкта з включенням різниці до витрат звітного періоду.

Первісна вартість об'єкта основних засобів, придбаного в обмін (або частковий обмін) на неподібний актив, дорівнює справедливій вартості переданого немонетарного активу, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну.

Відновлювальна вартість — це первісна вартість, змінена після переоцінки, що здійснюється у випадках індексації первісної вартості основних засобів відповідно до чинного законодавства, а також при добудові, дообладнанні, реконструкції, частковій ліквідації відповідних об'єктів та модернізації. Індексація первісної (відновлювальної) вартості основних засобів може здійснюватися щорічно згідно з індексом інфляції року та відповідно до порядку, передбаченого Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Зміну первісної вартості основних засобів не можна вважати доходом установи.

Переоцінка основних засобів бюджетних установ здійснюється тимчасовою комісією з переоцінки, яка призначається наказом керівника установи і в склад якої входять: заступник керівника установи (голова комісії) та головний бухгалтер чи його заступник (в установах, в яких штатним розписом посада головного бухгалтера не передбачена. — особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку), керівники груп обліку (в установах, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями) або інші працівники бухгалтерії, які обліковують основні засоби, особи, на яких покладена відповідальність за збереження необоротних активів, та інші посадові особи. Комісія здійснює переоцінку кожної окремої одиниці основних засобів і встановлює нові ціни. Документи, ідо підтверджують нову ціну, не потребуються. Ціни на однотипні предмети у межах однієї установи повинні бути однаковими. За результатами переоцінки комісією складається акт про зміну вартості основних засобів, який затверджується керівником установи.

Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена.

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.

В бухгалтерському обліку для основних засобів Планом рахунків передбачено 9 субрахунків балансового рахунку 10 "Основні засоби".

Субрахунок 101 "Земельні ділянки", на якому обліковується земля, що придбана або надана для користування установі, у тому числі здана в оренду. Земля і будівлі, розташовані на ній. є окремими основними засобами і в бухгалтерському обліку відображаються окремо. Якщо вартість землі неможливо відокремити від вартості будівель, то всі видатки на їх придбання та утримання повинні бути віднесені на той об'єкт, що переважає.

Субрахунок 102 "Капітальні витрати на поліпшення земель", на якому обліковуються капітальні витрати на покращення земель. До них належать витрати на культурно-технічні заходи з поверхневого поліпшення земель для сільськогосподарського використання, які здійснюються за рахунок капітальних вкладень. Витрати включаються у вартість необоротних активів щорічно в сумі витрат на прийняті в експлуатацію площі незалежно від закінчення всього комплексу робіт. Облік капітальних витрат на поліпшення земель ведеться шляхом розподілу на наступні заходи: планування земельних ділянок, викорчування площ під оранку, очищення водойм із зазначенням займаної площі й вартості виконаних робіт за кожним заходом.

Субрахунок 103 "Будинки та споруди", на якому обліковуються будинки виробничо-господарського призначення, зайняті органами управління, соціально-культурними (будівлі навчальних закладів, лікарень, поліклінік, будинків-інтернатів для людей похилого віку та інвалідів, дитячих закладів, бібліотек і т.д.) установами; житлові будинки; інші споруди (водонапірні споруди, стадіони, басейни, дороги, мости, пам'ятники, загорожі та ін.).

В установах вони обліковуються за інвентарними об'єктами, якими вважається визначений комплекс конструктивно об'єднаних предметів, що становлять одне ціле і разом виконують певну роботу. Зокрема, це кожна окрема будівля. До її складу входять усі потрібні для експлуатації і розміщені всередині неї комунікації, тобто система опалення приміщення, включаючи й котельну установку для опалення (якщо остання міститься в самому приміщенні), внутрішня мережа водогазопроводу і каналізації з усіма пристроями, внутрішня мережа силової та освітлювальної електропроводки з усією освітлювальною арматурою, внутрішні телефонні й сигналізаційні мережі та вентиляційні пристрої загальносанітарного значення, підйомники (ліфти).

Якщо будівлі стоять поруч і мають спільну стіну, але кожна з них становить самостійне конструктивне ціле, вони вважаються окремими інвентарними об'єктами. Надвірні будівлі, огорожі та інші надвірні споруди (сарай, паркан, колодязь), що обслуговують будівлю, становлять разом з нею один інвентарний об'єкт. Якщо ці надвірні споруди обслуговують дві і більше будівель, вони вважаються самостійними інвентарними об'єктами.

Зовнішні прибудови до будівлі, що мають самостійне господарське знамення, споруди котельних, які стоять окремо, а також капітальні надвірні прибудови (склади, гаражі) вважаються також самостійними інвентарними об'єктами. Субрахунок 104 "Машини та обладнання", на якому обліковуються силові машини та обладнання, машини-генератори, робочі машини та обладнання, вимірювальні прилади-дозатори, регулювальні прилади і пристрої, лабораторне обладнання, обчислювальна техніка (клавішні обчислювальні та підсумувальні машини), медичне обладнання, комп'ютерна техніка і її комплектуючі, інші машини та устаткування (обладнання стадіонів, спортмайданчиків, обладнання кабінетів та майстерень в навчальних закладах, кіноапаратура, освітлювальна апаратура, обладнання сцен, музичні інструменти, телевізори, радіоапаратура, спеціальне обладнання науково-дослідних установ та інше, не назване вище).

Субрахунок 105 "Транспортні засоби", на якому обліковуються усі види засобів пересування, які призначені для переміщення людей і вантажів незалежно від вартості (рухомий склад залізничного, водного, автомобільного та повітряного транспорту, гужовий транспорт, виробничий транспорт, усі види

спортивного транспорту та запасні частини до транспортних засобів, :які за своєю вартістю за одиницю належать до основних засобів.

Субрахунок 106 "Інструменти, прилади та інвентар", на якому обліковуються лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи, інструменти — механічні та немеханічні знаряддя праці загального значення, виробничий інвентар та приладдя, господарський інвентар — предмети конторського та господарського облаштування.

Субрахунок 107 "Робочі і продуктивні тварини", на якому обліковуються робоча худоба, продуктивна та племінна худоба, службові собаки, декоративні та піддослідні тварини.

Субрахунок 108 "Багаторічні насадження", на якому обліковуються штучні багаторічні насадження, плодово-ягідні насадження, озеленювальні та декоративні насадження. Вартість багаторічних насаджень збільшується на суму капітальних вкладень. Капітальні вкладення в багаторічні насадження включаються в склад необоротних активів щорічно у сумі витрат на прийняті в експлуатацію площі незалежно від закінчення всього комплексу робіт. Молоді насадження усіх видів враховуються окремо від насаджень, що досягли повного розвитку, тобто віку початку плодоношення, зімкнення крон та ін.

Багаторічні насадження обліковуються за інвентарними об'єктами із зазначенням виду і кількості посаджених одиниць та площі. Сума всіх витрат, віднесених до прийнятих в експлуатацію площ незалежно від закінчення всього комплексу робіт, включається у вартість об'єкта.

Субрахунок 109 "Інші основні засоби", на якому обліковуються сценічно-постановочні засоби вартістю понад 10 гривень за одиницю, документація з типового проектування незалежно від вартості, навчальні кінофільми, магнітні диски і стрічки, касети.

При проведенні бухгалтерських записів бюджетними установами використовуються субрахунки (рахунки другого порядку), встановлені Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, виходячи із загальнодержавних та галузевих потреб управління, контролю, аналізу та звітності.. Господарські операції установ можуть відображатися за допомогою додаткових субрахунків (рахунків третього, четвертого та ін. порядків) з обов'язковім збереженням номерів субрахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ (рахунків другого порядку).

Список використаної літератури

1. Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. –
Житомир: ПП “Рута”, 2012.
 
2. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку / Під ред. М. В. Кужельного.
– К.: А.С.К., 2011.
 
3. Грабова Н.М., Добровський В.М. Бухгалтерський облік на виробничих і
торговельних підприємствах. – К.: А.С.К., 2012.
 
4. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні. – К.: А.С.К., 2012.
 
5. Марочкіна А.М. Бухгалтерський облік за Національними стандартами. —
Харків: Торсінг, 2012.
 
6. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. — К.: АСК, 2002.

Бухгалтерський облік і аудит